Бранко:
 Бранко, Серж (род. 1980) — футболист, игрок сборной Камеруна, Олимпийский чемпион 2000 года.
 Бранко, Сильвио (род. 1966) — итальянский боксёр-профессионал.
 Бранко, Элиза (1912—2001) — бразильский общественный деятель.
 Бранко (род. 1964) — бразильский футболист, участник 3-х чемпионатов мира, чемпион мира 1994 года.
 Бранка, Вильгельм Карл Франц фон (до 1895 Вильгельм Бранко, в 1895—1907: Вильгельм фон Бранко; 1844—1928) — немецкий геолог и палеонтолог.